Ушкалов:

 Ушкалов Віктор Федорович (* 1936) — член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, віце-президент Українського товариства інженерів-механіків.
 Ушкалов Леонід Володимирович — український літературознавець, доктор філологічних наук.
 Ушкалов Олександр Леонідович (1983, Харків) — український письменник.
 Ушкалов Петро Якович — депутат ВР УРСР 1-го скликання.